Plaats in Indonesië
 Sumbergirang (Lasem), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumbergirang (Puri), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java